Kljujew ist ein Familienname ostslawischer Herkunft. Bekannte Namensträger sind:

 Andrei Kljujew (* 1987), russischer Radrennfahrer
 Andrij Kljujew (* 1964), ukrainischer Politiker
 Denis Wiktorowitsch Kljujew (* 1973, auch Denis Klujew), russischer Fußballspieler
 Konstantin Alexandrowitsch Kljujew (* 1981), russischer Radrennfahrer
 Nikolai Alexejewitsch Kljujew (1884–1937), russischer Schriftsteller
 Serhij Kljujew (* 1969), ukrainischer Politiker
 Wladimir Wladimirowitsch Kljujew (* 1937), russischer Ingenieurswissenschaftler